Billy West (stemacteur), Amerikaans stemacteur
 Billy West (acteur), Russisch-Amerikaans filmacteur, filmproducent en regisseur